Stämmetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stämmetjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (4 ha)
Stämmetjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn